Paprocki est un patronyme d'origine polonaise pouvant désigner :

 (1540/43-1614), historiographe et poète polonaise
 (né en 1952), évêque catholique américain
 (mort en 1643), évêque catholique de Pologne-Lituanie

Voir aussi
Paproski

Homonymie de patronyme
Patronyme polonais